Чемпионат Египта по футболу 2011/2012 — 54-й чемпионат Египта, проходивший с 14 октября 2011 года. Из-за трагедии на стадионе в Порт-Саиде чемпионат был приостановлен и сезон в итоге так и не был доигран.

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Результаты матчей

Цвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Ссылки 
 Сайт Федерации футбола Египта  
 Чемпионат Египта 2011/2012 на angelfire.com
 Чемпионат Египта 2011/2012 на soccerway.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
2011 год в Египте
Спорт в Египте в 2012 году